Jari Raattama, né le  à Kempele en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || TIHC || 3. Divisioona
|| 29 || 6 || 6 || 12 || 22 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || KKP || 3. Divisioona
|| 30 || 7 || 11 || 18 || 4 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1994-1995 || Kärpät Oulu || 2. Divisioona
|| 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 39 || 0 || 3 || 3 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || Pelicans Lahti || 1. Divisioona
|| 42 || 3 || 4 || 7 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1997-1998 || Pelicans Lahti || 1. Divisioona
|| 39 || 0 || 5 || 5 || 18 || 8 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1998-1999 || KooKoo Kouvola || 2. Divisioona
|| 14 || 4 || 3 || 7 || 10 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1999-2000 || KooKoo Kouvola || 1. Divisioona
|| 32 || 2 || 5 || 7 || 14 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 40 || 1 || 2 || 3 || 14 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2001-2002 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 35 || 5 || 6 || 11 || 18 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2002-2003 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 44 || 2 || 3 || 5 || 32 || 9 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2003-2004 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 42 || 3 || 4 || 7 || 38 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 41 || 3 || 5 || 8 || 28 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 44 || 2 || 7 || 9 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2006-2007 || LiTi || 2. Divisioona
|| 23 || 7 || 17 || 24 || 58 || || || || ||
|-
| 2008-2009 || RoKi || Suomi-sarja
|| 31 || 5 || 14 || 19 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2010-2011 || KiPS || 3. Divisioona
|| 5 || 2 || 0 || 2 || 4 || 4 || 0 || 6 || 6 || 6
|-
| 2011-2012 || KiPS || 3. Divisioona
|| 6 || 4 || 3 || 7 || 29 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 1 || 12 || 13 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2013-2014 || KiPS || 3. Divisioona
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 3 || 2

Notes et références 

Naissance en mars 1974
Naissance à Kempele
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du KooKoo Kouvola
Défenseur de hockey sur glace